Les VIII championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Bâle en Suisse du 13 au .

Épreuves individuelles

Cerceau

Ballon

Ruban

Corde

Concours général individuel

Ensembles

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
 résultats sur www.rsg.net.
 résultats du concours général individuel sur gymn-forum.
 résultats des finales par engins sur gymn-forum.

1977
Gymnastique rythmique
Gymnastique rythmique 1977
Rythmique monde 1977
Rythmique monde
Sport en Suisse en 1977
Sport en octobre 1977